Aramburu (y variantes: Aramburú, Aranburu) hace referencia a varios artículos:

 Aramburu (apellido)
 Mikel Aranburu, jugador de fútbol.